Honschaft Tüschen steht für:

 Honschaft Tüschen (Amt Angermund), Honschaft im bergischen Amt Angermund
 Honschaft Tüschen (Amt Steinbach), Honschaft im bergischen Amt Steinbach